O nome Luís Augusto Pinto de Soveral pode-se referir a:

 Luís Augusto Pinto de Soveral, 1.º Visconde de Soveral
 Luís Augusto Pinto de Soveral, 1.º Marquês de Soveral

Desambiguação